Resultats del Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1 de la temporada 1986 disputat al circuit urbà d'Adelaida el 26 d'octubre del 1986.

Resultats

Notes 
 Pole: Nigel Mansell 1' 18. 403

 Volta ràpida: Nelson Piquet 1' 20. 78 (a la volta 82)

Referències 
 

Austràlia
1986